ING Groep, Nederlandse multinationale financiële instelling
 ING (bank), Nederlandse bank ontstaan uit het samengaan in 2009 van de Postbank en de ING Bank (deel van ING Groep)
 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, wetenschappelijke instelling in Nederland (tot 2011)
 Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING), sinds 2011

Zie ook
 Ing (doorverwijspagina)